El Torneig de Sofia 2016, oficialment conegut com a Garanti Koza Sofia Open 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 de febrer del 2016 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016